Як-12 (по кодификации НАТО — Creek) — лёгкий многоцелевой транспортный самолёт. Был разработан КБ А. С. Яковлева по личному заданию И. В. Сталина.

История 
Необходимость в замене устаревших легкомоторных самолётов По-2 и УТ-2 возникла еще до Великой Отечественной войны, но война изменила планы авиаконструкторов. Сразу после войны ОКБ А. С. Яковлева начало проектировать лёгкий самолёт многоцелевого назначения. Конструкторы стремились создать дешевую, простую в производстве и неприхотливую в эксплуатации машину, которую можно было бы использовать для перевозки пассажиров, почты и грузов на коротких местных линиях; как санитарную; для аэропосева, подкормки растений удобрениями, опыления зеленых насаждений; в аэроклубах для буксировки планеров и для обучения прыжков с парашютом.

В 1946 году самолёт прошёл испытания. Почти сразу же было начато серийное производство. Основной вариант Як-12 обладал хорошими для своего класса машин лётными данными. Самолёт оснащался радиостанцией и приборами, обеспечивающими возможность полётов ночью и в сложных метеоусловиях, длина разбега 120 м, пробега − 150 м. Модифицированный Як-12М выпускался в Польше под обозначением PZL-101 Gawron.

В 1972 году эксплуатация Як-12 в гражданской авиации СССР была прекращена в связи с выработкой установленного ресурса и сроков службы.

Самолёты Як-12 с моторами М-11ФР, а позже Як-12Р, Як-12М и Як-12А широко эксплуатировались в ДОСААФ. На 15 сентября 1975 г. в ДОСААФ находилось 387 самолётов типа Як-12М, в том числе 120 числились в ремонте. Самолёты Як-12 эксплуатировались в ДОСААФ до 1989 года, а некоторое количество самолётов оставалось там на хранении ещё в течение нескольких лет.

Небольшое число этих самолётов остаётся в эксплуатации до настоящего времени (в частных аэроклубах).

Конструкция 
Як-12 — моноплан с высокорасположенным крылом, с неубирающимся шасси. Консоли крыла поддерживаются подкосами, упирающимися в фюзеляж. Конструкция смешанная. При изготовлении самолёта использовался дюралюмин, сталь, дерево и полотно. Кабина закрытая, двух-трёхместная.

 Фюзеляж. Каркас фюзеляжа — сварная ферма из хромансилевых труб с опалубкой из деревянных реек. Обшивка передней части фюзеляжа, до кабины, — съёмные дюралевые панели. Хвостовая часть обшита полотном. Кабина двух-трёхместная. За креслами пилота и пассажира расположен просторный отсек. В санитарном варианте там располагались носилки и сиденье для врача. В хвостовой части располагался отсек радиооборудования. Двери расположены по обеим сторонам кабины. За кабиной находился большой грузовой люк, закрытый откидывающейся вверх дюралевой крышкой.
 Крыло — двухлонжеронное, деревянное. В плане крыло прямоугольной формы с округлыми законцовками. Обшивка крыла — фанера, обклеенная полотном. Вдоль передней кромки крыла установлен неподвижный дюралевый предкрылок. Крыло крепилось к фюзеляжу с помощью V-образных подкосов из стальных труб с алюминиевыми обтекателями. Механизация крыла — посадочные щитки и элероны. Конструкция щитков и элеронов — каркас дюралевый, обшивка из полотна. Посадочные щитки и элероны шарнирно крепились к заднему лонжерону крыла.
 Хвостовое оперение. Киль и стабилизатор имели лёгкий дюралевый каркас с полотняной обшивкой. Конструкция рулей высоты и руля направления аналогичная. Консоли стабилизатора соединены с килем и фюзеляжем стальными расчалками. Рули высоты снабжены триммерами и роговой аэродинамической компенсацией. Проводка управления рулями мягкая, тросовая.
 Шасси — неубирающееся, трёхопорное, обычной схемы с хвостовым колесом. Основные стойки пирамидального типа. Резионые амортизаторы размещались внутри фюзеляжа. Широкая колея и пневматики колёс низкого давления позволяли самолёту производить взлёт и посадку с грунтовых аэродромов и неподготовленных площадок. Зимой колёса могли заменяться на лыжи.
 Силовая установка — четырёхтактный пятицилиндровый радиальный двигатель воздушного охлаждения М-11ФР мощностью 160 л. с. Воздушный винт двухлопастный, металлический с изменяемым шагом. Диаметр винта 2,5 м.

В корневой части крыла у фюзеляжа размещались бензобаки, закрытые съёмными алюминиевыми крышками. Маслобак находился в фюзеляже между двигателем и кабиной.

Модификации 
Фактически под обозначением Як-12 выпускалось три разных серийных самолёта одного класса, внешне похожих, но имевших существенные отличия в аэродинамике и конструктивно-силовой схеме планера, а также различные двигатели и системы управления:
 изначальный вариант Як-12 с простым деревянным крылом и двигателем М-11 и Як-12А с усовершенствованным деревянным крылом
 Як-12М с полностью переделанной задней часть фюзеляжа и оперением, часть модификаций с двигателем АИ-14
 Як-12Р с цельнометаллическим крылом, фюзеляжем значительно большего объема, двигателем АИ-14 и штурвальным управлением (аналогичным Як-18Т)

Тактико-технические характеристики 
Як-12 — подкосный высокоплан, оперение подкосно-расчалочное. Неубирающееся шасси снабжено тормозной системой.

Технические характеристики 
 Экипаж: 1 человек
 Высота самолёта: 3,76 м
 Длина: 8,36 м
 Размах крыла: 12,00 м
 Площадь крыла: 21,60 м²
 Масса
 Пустого: 830 кг
 Максимальная взлётная 1185 кг
 Полезная нагрузка: 2 пассажира или 355 кг груза
 Двигатели: 1 ПД М-11ФР
 Мощность: 1 х 160

 Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 194 км/ч
 Крейсерская скорость: 169 км/ч
 Дальность полёта: 810 км
 Продолжительность полёта 4 ч.
 Практический потолок: 4100 м

Аварии и катастрофы

В культуре 
Самолёты Як-12 использовались при съёмках фильмов:

 «Разрешите взлёт!»
 «Последний дюйм»
 «Всадники»
 «Ва-Банк 2»
 «Дважды рожденный»
 «Тени исчезают в полдень» (третья серия)

Источник 
 Yakovlev Yak-12 (Яковлев Як-12)
 Як-12

Примечания

Ссылки 
РЛЭ Як-12

Як-12 — простой труженик неба с сайта warbook.club

Самолёты Яковлева
Самолёты общего назначения
Учебные самолёты